Balluff ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Balluff (1846–1924), deutscher Opernsänger
 Melchior Balluff (1779–1862), deutscher Apotheker und Kommunalpolitiker, Stadtrat Riedlingen
 Michael Schultz-Balluff (1919–2012), deutscher Physiker und Metallindustriemanager
 Otto Balluff (1895–1950), deutscher Kommunalpolitiker, Oberbürgermeister von Aalen
 Paul Balluff (1826–1890), deutschamerikanischer Apotheker
 Simone Schultz-Balluff (* 1974), deutsche Germanistin, Literaturwissenschaftlerin, Historikerin und Hochschullehrerin

Balluff steht für:

 Balluff, ein weltweit tätiger Sensorhersteller aus Neuhausen auf den Fildern, Deutschland